Соревнования по плаванию  на дистанции 50 метров на спине у женщин на чемпионате мира по водным видам спорта 2013 года проводились 31 июля по 1 августа в Палау Сан Жорди. В них приняли участие 51 спортсмен из 45 стран.

Полуфиналы

Заплыв 1

Заплыв 2

Финал

Ссылки 
 Полуфиналы  (PDF)
 Финал  (PDF)

Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2013